phq – codice ISO 639-3 della lingua phaa'